Сокращение ALN или AlN (вторая буква — строчная «L») может означать:
 Нитрид алюминия (хим. обозначение — AlN) — химическое вещество, соединение алюминия с азотом.
 «Действие за национальное освобождение» ( — ) — бразильская подпольная военно-политическая революционная организация.
 «» ( — ) — политическая партия в Никарагуа.
  () — одно из прежних названий американского кабельного телеканала Youtoo TV.
 aln — код ISO 639-3 для гегского диалекта албанского языка.

См. также 
 AIN (вторая буква — заглавная «i»)
 АЛН